Джевецкий — фамилия. Известные носители:
 Джевецкий, Збигнев (1890—1971) — польский пианист и музыкальный педагог.
 Джевецкий, Степан Карлович (1843—1938) — польско-русский учёный, инженер, конструктор и изобретатель, автор ряда конструкций подводных лодок.
 Джевецкий, Францишек (1908—1943) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах, мученик.